Цей список є списком видів птахів, записаних на території Молдови. В Молдові зареєстровано 303 види птахів. Жоден з видів не є ендемічними.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП
 
 

Молдова
Фауна Молдови
Списки:Молдова